MTF est l'abréviation de :

 MtF (de l'anglicisme Male-to-Female) est utilisé pour désigner les personnes trans qui passent ou passeront de homme vers femme  dans le cadre d'une transition de genre.

Move-To-Front (que l'on peut traduire par « déplacer vers l'avant ») est un algorithme utilisé notamment dans le domaine de la compression de données en informatique

 Multilateral trading facility ou système multilatéral de négociation, c'est-à-dire une plate-forme de courtage organisant la confrontation entre acheteurs et vendeurs de titres.

Modulation Transfer Function ou « fonction de transfert de modulation » (FTM). Utilisée en optique, elle permet la représentation de la restitution du contraste en fonction de la finesse des détails de l'image formée par un système optique, enregistrée par un capteur, révélée sur une pellicule, affichée sur un écran, etc.

 Mobile-Task-Force (que l'on peut traduire par "Groupe d'assaut mobile") est un groupe d'assaut que l'on peut trouver dans beaucoup de jeux vidéo, plus courant dans les FPS.